Pfarrkirche Mittewald bezeichnet:

 Pfarrkirche Mittewald an der Drau, Gemeinde Assling in Osttirol
 Pfarrkirche Mittewald bei Franzensfeste, Gemeinde Franzensfeste in Südtirol